Johann Strauss (ojciec) – muzyk, kompozytor, autor m.in. Marsza Radetzky'ego
 Johann Strauss (syn) – muzyk, kompozytor, autor m.in. walca Nad pięknym, modrym Dunajem i operetek (np. Zemsta nietoperza)
 Johann Strauss (wnuk) – dyrygent i kompozytor, syn Eduarda Straussa.